Drangel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Emanuel Christoffer Drangel (1734–1803), jurist
 Eskil Drangel (1886–1977), jurist
 Folke Drangel (1893–1994), jurist.
 Helge Drangel (1861–1934), vin- och sprithandlare
 Mathilda Drangel (1847–1931), översättare
 Louise Drangel (född 1941), historiker

Svenska efternamn